Barzel Ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Barzel (1921–2005), ungarisch-israelischer Soziologe 
 Anne Barzel (* 1959), deutsche Professorin (Medizin)
 Bärbel Barzel (* 1959), deutsche Mathematikdidaktikerin
 Rainer Barzel (1924–2006), deutscher Politiker (CDU)
 Helga Henselder-Barzel (1940–1995), deutsche Politologin